Die Fotbollsallsvenskan 1989 war die 65. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 1. April und dem 8. Oktober 1989 wurde die reguläre Spielzeit ausgetragen, anschließend wurde bis zum 15. November in einer Endrunde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

IFK Norrköping konnte sich in den Finalspielen gegen Vorjahresmeister Malmö FF durchsetzen, obwohl in der regulären Spielzeit nur der zweite Platz hinter dem Konkurrenten belegt worden war. Damit gelang dem Klub aus Östergötland der zwölfte Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Am Tabellenende belegten GIF Sundsvall und Västra Frölunda IF die Abstiegsplätze.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsendrunde

Übersicht

Halbfinale 

|}

Finale

Entscheidungen

Torschützenliste 
Jan Hellström vom späteren Meister IFK Norrköping konnte in der regulären Spielzeit mit 16 Saisontoren den Titel des Torschützenkönigs der Allsvenskan erringen. In der Endrunde war Leif Engqvist, der in der regulären Spielzeit mit elf Saisontoren den zweiten Platz belegte, mit drei Toren treffsicherster Schütze.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1989
Fußballsaison 1989